Madrazo är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Federico de Madrazo (1815–1894), spansk konstnär 
 José de Madrazo  (1789–1859), spansk konstnär 
 Luis de Madrazo (1825–1897), spansk konstnär 
 Pedro de Madrazo (1816–1898), spansk konstnär
 Raimundo de Madrazo (1841–1920), spansk konstnär
 Ricardo de Madrazo (1851–1917), spansk konstnär